Dierkes ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Dierkes (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Edward Dierkes (1886–1955), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Esther Dierkes (* 1990), deutsche Sängerin (Sopran)
 Franz von Dierkes (1794–1852), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Grete Dierkes (1882–1957), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Johannes Dierkes (1900–1970), Landrat (CDU)
 John Dierkes (1905–1975), US-amerikanischer Schauspieler

 Karl J. Dierkes (1924–2008), deutscher Bildhauer
 Manfred Dierkes (1966–2015), deutscher Jazzmusiker
 Meinolf Dierkes (* 1941), deutscher Soziologe
 Paul Dierkes (1907–1968), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Sebastian Dierkes (* 1984), deutscher Tonmeister und Komponist
 Timo Dierkes (* 1967), deutscher Schauspieler
Ulrich Dierkes (* 1956), deutscher Mathematiker
 Ulrike M. Dierkes (* 1957), deutsche Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Dierks
 Diercks